Пабло Карреньо Буста и Рафаэль Надаль — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы Вашек Поспишил и Джек Сок не защищали титул, однако Сок принял участие в соревнованиях и в паре с Бернардом Томичем вышел в финал.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Полуфинал)
  Рохан Бопанна /  Даниэль Нестор (Первый раунд)
  Максим Мирный /  Трет Конрад Хьюи (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2016